La Promotion League 2022-2023, nota come Cerutti il Caffè Promotion League 2022-2023 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 122ª edizione della terza divisione del campionato svizzero di calcio, l'11ª sotto l'attuale denominazione. La stagione regolare ha avuto inizio il 6 agosto 2022 e terminerà il 27 maggio 2023.

Stagione

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.

Le prime due squadre saranno promosse direttamente in Challenge League, mentre la terza classificata andrà allo spareggio-promozione con l'ultima classificata della Challenge League. Infine le ultime due classificate retrocedono in 1ª Lega.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Challenge League 2023-2024.
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocessa in Prima Lega 2023-2024.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri:
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Differenza reti negli scontri diretti.
Maggior numero di reti in trasferta.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la terza classificata in Promotion League e l'ultima classificata in Challenge League.

Note 

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022-2023